Rosteck ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Rosteck (* 1968), deutsche Künstlerin 
 Jens Rosteck (* 1962), deutscher Schriftsteller und Wissenschaftler

Siehe auch:
 Rostek